Brigham – località del Canada situata in Québec
Brigham – località del Regno Unito situata in Cumbria (Inghilterra)
Brigham – località degli Stati Uniti situata in Wisconsin